Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Lazzari – włoski piłkarz
 Carla Lazzari – francuska piosenkarka
 Celmo Lazzari – rzymskokatolicki duchowny
 Manuel Lazzari – włoski piłkarz
 Nemesio Lazzari – włoski bokser